Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах).

Заседания по формуле Аррии не предусмотрены в Уставе ООН и Временных правилах процедуры Совета Безопасности. Но в соответствии со статьей 30 Устава Совет может устанавливать свои собственные правила процедуры и располагает определённой свободой действий для установления практики работы по своему усмотрению.

Заседания по формуле Аррии отличаются от обычных консультаций Совета Безопасности:
 Такие неофициальные встречи не относятся к числу мероприятий Совета и созываются по инициативе его члена или членов. Инициатор выступает в качестве председателя такого заседания.
 Решение об участии в таких заседаниях принимается отдельными членами Совета Безопасности самостоятельно. Они могут отказываться от участия в них.
 Заседания проводятся в одном из залов заседаний, а не в зале Совета Безопасности.
 Организатор направляет остальным членам Совета Безопасности письменное приглашение из своего представительства, а не путём уведомления от имени Секретариата Совета Безопасности.
 О проведении этих заседаний не объявляется в ежедневном Журнале Организации Объединенных Наций.
 Сотрудники Секретариата Совета Безопасности не участвуют в таких заседаниях (за исключением устных переводчиков и сотрудника по конференционному обслуживанию), также не участвуют не получившие соответствующего приглашения.

Примечание

Ссылки 
 
 

Совет Безопасности ООН
Аррия